

Geografia
 Bordeaux è una città della Francia, nel dipartimento della Gironda, il cui nome viene dal latino Burdigala

Sport 
Football Club des Girondins de Bordeaux, abbreviata in Bordeaux, squadra di calcio dell'omonima città
Union Bordeaux Bègles, abbreviata in Bordeaux-Bègles, squadra di rugby a 15 rappresentante Bordeaux e Bègles (Gironda), con sede legale e stadio in quest'ultima città.

Altro 
 Bordeaux, è un vino francese (bianco, rosso e rosé) prodotto nella regione della Gironda;
 bordeaux, è un colore rosso bruno corrispondente a quello dell'omonimo vino